Орешене — название населённых пунктов в Болгарии:

 Орешене — село в Ловечской области.
 Орешене — село в Силистренской области.